OF-40 — итальянский основной боевой танк, вариант германского танка «Леопард-1». Разработан в конце 1970-х для экспорта в страны Ближнего Востока. Произведено 36 единиц в 1981—1985 годах, все выпущенные машины были проданы Объединённым Арабским Эмиратам.

История создания и производства 
В 1981-82 гг. Объединенные Арабские Эмираты закупили 18 танков OF-40 Мk.1, в 1984-85 гг. еще 18 танков OF-40 модификации Мk.2, а также три БРЭМ OF-40 ARV на базе танка.

Модификации 
 OF-40 Mk.1 — базовая версия, выпущено 18 танков. В 1985 все машины были модернизированы до стандарта Mk.2.
 OF-40 Mk.2A — улучшенная версия с новой системой управления огнём, двухплоскостной стабилизацией пушки и заменой зенитного пулемёта на более мощный калибра 12,7 мм.
 OF-40 Mk.2A1 — улучшенная версия с 120-мм орудием, 1 000 л.с. дизельным двигателем с турбонаддувом и башней по типу Ариете. Прототип не был завершен.

Машины на базе 
 OF-40 ARV — БРЭМ на базе шасси танка OF-40.
 Palmaria — экспортная 155-мм САУ на базе шасси танка OF-40.
 OF-40 SPAAG — ЗСУ, вооруженная спаренными 35-мм пушками.
 OTO-76/62 — ЗСУ с 76-мм автоматической пушкой.

На вооружении 
  — 36 OF-40 Mk.2, 3 OF-40 ARV, по состоянию на 2016 год

См. также 
 Леопард-1

Примечания

Литература 
 М.Барятинский Средние и основные танки зарубежных стран 1945-2000 (Часть 1). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 3, 2001.

Ссылки 
OF-40 на Броне-Сайте Чобитка Василия

Танки Италии
Основные боевые танки
Военная продукция Oto Melara
Танки с четырёхтактным дизелем